Омутная — топоним:

Населённые пункты 
 Омутная — посёлок в Заринском районе Алтайского края.
 Омутная — деревня в Мурашинском районе Кировской области.

Реки 
 Омутная (приток Вятки) — в Кировской области.
 Омутная (приток Большой Ашки) — в Свердловской области.
 Омутная (приток Западной Чусовой) — в Полевском округе Свердловской области.
 Омутная (приток Шайтанки) — в Первоуральске Свердловской области.
 Омутная (приток Кутамыша) — в Пермском крае.
 Омутная (приток Большой Киргизки) — в Томском районе Томской области.
 Омутная (приток Китата) — в Томском районе Томской области.
 Омутная (приток Чёрной) — в Тегульдетском районе Томской области.
 Омутная (приток Барзаса) — в Кемеровской области.
 Омутная (приток Озёрной) — в Туруханском районе Красноярского края.
 Омутная (приток Амура) — в Амурской области.
 Омутная (приток Биры) — в Хабаровском крае.
 Омутная (приток Пенжины) — в Камчатском крае.

См. также 
 Большая Омутная